Volmert ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Volmert (1909–1989), deutscher Politiker (CDU)
 Martin Volmert (1893–1958), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)

Siehe auch:
 Vollmert